Кубок Шпенглера 1995 — 69-й традиційний турнір Кубок Шпенглера, що проходив у швейцарському місті Давос в період з 26 по 31 грудня 1995 року. Переможцем стала збірна Канади.

Календар

Таблиця

Фінал 

Найкращий бомбардир за системою гол+пас

Жиль Тибодо (Канада) 6 (5+1)

Див. також 
 1995 у хокеї з шайбою

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт турніру  
 hockeyarchives  
 Архів  
 hockeyarchives.ru  

1995
1995 у хокеї з шайбою
1995 у швейцарському спорті